Fair Oaks Ranch ist die Bezeichnung mehrerer Städte in den Vereinigten Staaten:

 Fair Oaks Ranch (Bexar County, Texas)
 Fair Oaks Ranch (Comal County, Texas)
 Fair Oaks Ranch (Goliad County, Texas), NRHP-Nr. 07000127
 Fair Oaks Ranch (Kendall County, Texas)